Кошмал Анна Сергіївна — українська актриса, танцівниця.
 Кошмал Віктор Миколайович — фотожурналіст, фотохудожник.
 Кошмал Сергій Станіславович (1989-2016) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни, загинув 2016-го у боях за Авдіївку.

Також 
 Кошман